— село в Японии, находящееся в уезде Акан округа Кусиро губернаторства Хоккайдо. 

1 апреля 1937 года произошло отделение от деревни Тонсин (сейчас город Акан, город Кусиро), в связи с чем образовалась деревня Цуруи. В 1959 году была выполнена реконструкция села.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хоккайдо в губернаторстве Хоккайдо. С ним граничат город Кусиро и посёлки Кусиро, Сибетя.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается берёза плосколистная, цветком — космея, птицей — японский журавль.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Хоккайдо